Комстадиус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Комстадиусы — российский дворянский род, берущий своё происхождение из Швеции.
 Комстадиус, Август Фёдорович (1777—1856) — российский государственный деятель, тайный советник, херсонский губернатор.
 Комстадиус, Николай Николаевич (1866—1917) — русский генерал, командир Кирасирского Его Величества лейб-гвардии полка.